Krottendorf az alábbiakat jelentheti:

Ausztria
 Krottendorf - település Alsó-Ausztria tartományban, a Weizi járásban;
 Krottendorf bei Neuhaus am Klausenbach - Vasdobra településrésze, egykor önálló település Burgenlandban;
 Krottendorf bei Güssing - Németújvár településrésze, egykor önálló község Ausztriában Burgenland tartományban a Németújvári járásban.

Magyarország
 A budapesti Békásmegyer, a főváros III. kerületének északi részének német neve, mely 1950 előtt még önálló település volt.